Slovo Telemark má několik významů:

 Telemark – norský kraj
 Operace Telemark – spojenecká diverzní akce za druhé světové války
 telemarkové lyžování – lyžařský styl (a příslušný typ vázání) s charakteristickým zatáčením
 telemarský skot – staré norské plemeno skotu